Osoby o tym nazwisku:
 Erik Gundersen − duński żużlowiec
 Laura Gundersen − norweska aktorka
 Gunder Gundersen − norweski dwuboista klasyczny
 Håkon Gundersen − norweski piłkarz, olimpijczyk
 Rudolf Gundersen − norweski łyżwiarz szybki